Mifune har flera betydelser:

 Mifune (film) – en dansk Dogme 95-film från 1999
 Mifune (efternamn) – ett japanskt efternamn, se Japanska namn

Personer
Toshiro Mifune (1920–1997), en japansk skådespelare